Personen met de achternaam Van Damme of Vandamme
Dominicus Van Damme, zie Dominique Vandamme, Frans generaal (1770-1830) 
Art Van Damme, Amerikaans jazzaccordeonist
Frank-Ivo van Damme, Belgisch graficus
Hugo Vandamme, Belgisch zakenman
Ivo Van Damme, Belgisch atleet
Jacques Vandamme, Belgisch jurist
Jacques Vandamme, Belgisch kunstenaar
Jean-Claude Van Damme, Belgisch acteur
Jelle Van Damme, Belgisch voetballer
Jeroen van Damme, Nederlands atleet
Jo Van Damme, Vlaams journalist, schrijver en presentator
Johannes van Damme, Nederlands zakenman
Marnix Van Damme, Belgisch hoogleraar
Stéphane Van Damme, journalist, historicus

Sport
Memorial Van Damme, jaarlijkse atletiekwedstrijd in Brussel, onderdeel van de Diamond League

Bedrijf
 Stokerij Van Damme, een Belgische jeneverstokerij in Balegem.